Фигейреду () — имя собственное португальского происхождения:

Персоналии 
 Фигейреду, Дейвисон (род. 1987) — бразильский боец ММА.
 Фигейреду, Жерману (1932—2004) — португальский футболист, который играл на позиции защитника.
 Фигейреду, Жуан (1918—1999) — президент Бразилии в 1979—1985 годах.
 Фигейреду, Кристобаль де (ум. ок. 1540) — португальский художник эпохи Возрождения.
 Фигейреду, Тобиаш (род. 1994) — португальский футболист, защитник клуба «Спортинг».

Топонимы 
 Фигейреду — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Брага. Является составной частью муниципалитета Амареш.
 Фигейреду — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Брага. Является составной частью муниципалитета Брага.
 Фигейреду — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Брага. Является составной частью муниципалитета Гимарайнш.
 Фигейреду — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Каштелу-Бранку. Является составной частью муниципалитета Сертан.
 Президенти-Фигейреду — муниципалитет в Бразилии, в штате Амазонас.

См. также 
 Фигейредо, Биа (род. 1985) — бразильская автогонщица.
 Фигейредо, Гильерме (1915—1997) — бразильский прозаик, драматург, театральный критик.
 Фигейредо Памплона, Эстанислау де (1904—1973) — бразильский футболист, центральный полузащитник.
 Гомес де Фигейредо, Алтаир (1938—2019) — бразильский футболист, чемпион мира 1962 года.